Маслаково () — село, относится к Троицкому району Луганской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 36 человек. Почтовый индекс — 92124. Телефонный код — 6456. Занимает площадь 5,69 км². Код КОАТУУ — 4425484003.

Местный совет 
92124, Луганская область, Троицкий район, с. Овчарово, ул. Д.Р. Овчаренко, 10

Ссылки 
 Маслаково на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Троицкого района (Луганская область)
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании